Rusalka je mytologická bytost. Její jméno je také názvem řady uměleckých děl.

 rusalka – postava ve slovanské mytologii
 Rusalka (Dvořák) – pohádková opera Antonína Dvořáka a Jaroslava Kvapila
 Rusalka (Dargomyžskij) – opera Alexandra Sergejeviče Dargomyžského
 Rusalka (Puškin) – Puškinova báseň
 Rusalka (muzikál) – český divadelní muzikál
 Rusalka (socha) – socha v Karlových Varech
 Rusalka (pramen) – termální pramen v Karlových Varech
 Rusalka (chata) – vyhlídkový altán v karlovarských lázeňských lesích
 Rusalka (ostrov) – malý ostrůvek na Bulharském pobřeží Černého moře
 Rusalka (Oderské vrchy) – kopec poblíž Slavkova v okrese Olomouc
 Rusalka (vila) – více objektů

Také:
 Rusalky (opera) – opera Henriette Almaury de Maistre z roku 1870